Le titre de Mr Univers est un titre remporté lors d'une compétition mondiale de bodybuilding. Il existait 2 compétitions décernant un titre de Mr Univers :

 NABBA Mr. Universe ou Universe Championships est une compétition de bodybuilding organisé par le National Amateur Body-Builders' Association (NABBA) depuis 1948.
 IFBB Mr. Universe, qui a changé de nom en 1976 pour World Amateur Bodybuilding Championships afin d'éviter la confusion, est une compétition annuelle de bodybuilding, organisée par la Fédération internationale de bodybuilding et fitness (IFBB) depuis 1959.
 ''I.B.F.A Mr & Miss Univers, qui patronne des compétitions depuis 1997.

Liste des Mr Univers

 1948 : (Steve Reeves second, André Drapp troisième)
 1950 : Steve Reeves
 1959 : Guy Mierczuk              
1966 : Sergio Oliva (1er)
 1967  : Arnold Schwarzenegger , Sergio Oliva (1er)
1971 : Sergio Oliva (2e)

Annexes

Articles connexes 
 Culturisme
 Mr. Olympia

Liens externes
 IBFA
 IFBB en France
 NABBA

Musculation